Gwyn ist ein walisischer männlicher Vorname (weibl. Form siehe Gwen), abgeleitet von walis. gwyn mit der Bedeutung „weiß, blond, gesegnet“, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Gwyn Ashton (* 1961), walisisch-australischer Rockmusiker und Sänger
 Gwen Foster (1903–1954), US-amerikanischer Old-Time-Musiker, siehe Gwen Foster
 Gwyn Jones (Fußballspieler, 1935) (* 1935), walisischer Fußballspieler
 Gwyn Jones (Schriftsteller) (1907–1999), walisischer Schriftsteller
 Gwyn Nicholls (1874–1939), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Gwyn Pritchard (* 1948), britischer Cellist, Dirigent und Komponist
 Gwyn Prosser (* 1943), britischer Politiker

Zweitname
 John Gwyn Jeffreys (1809–1885), britischer Malakologe

Familienname 
 Dilan Gwyn (* 1994), schwedische Schauspielerin
 Nell Gwyn (1650/51–1687), britische Schauspielerin und Mätresse

Sonstiges 
 Gwyn – Prinzessin der Diebe, britischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2001
 Llyfr Gwyn Hergest, Sammlung walisischer Literatur (um 1450)

Varianten 
 Gwynn, Gwynne
 Wyn, Wynn, Wynne

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Walisischer Personenname